Le Pen puede referirse a:

Personas 
 Jean-Marie Le Pen (1928-), expolítico francés.
 Marine Le Pen (1968-), abogada y política francesa, hija de Jean-Marie Le Pen.
 Marion Maréchal-Le Pen (1989-), política francesa, y nieta de Jean-Marie Le Pen.

Miscelánea 
 Section carrément anti Le Pen o SCALP, grupo antifascista y libertario de extrema izquierda.